Miksch ist der Familienname folgender Personen:
Erich Miksch (1901–1970), österreichischer Bankier
Hans Miksch (1846–1904), österreichischer Architekt
Hans-Peter Miksch (* 1954), deutscher Kurator und Autor
Johann Aloys Miksch (1765–1845), böhmischer Komponist, Sänger und Gesangspädagoge
Karl Miksch (1891–1965), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
Leonhard Miksch (1901–1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
Torsten Miksch (1965–2017), Landtagsabgeordneter (DVU)
Willy Miksch (1904–1992), österreichischer Arbeiterdichter und Schriftsteller